Kim Dzsinszu (1974) dél-koreai birkózó, olimpikon
 Kim Dzsinszu (1976) dél-koreai gyorskorcsolyázó, olimpikon
 Kim Dzsinszu (1992) U20-as válogatott dél-koreai labdarúgó